De 500 meter vrouwen op de Olympische Winterspelen 2014 werd op dinsdag 11 februari 2014 in de Adler Arena in Sotsji, Rusland verreden.

De Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa prolongeerde haar olympische titel. Ze deed dit middels een nieuw olympisch record op de 500 meter in haar tweede rit en een nieuw olympisch record puntentotaal. Op de tweede plaats eindigde Olga Fatkoelina, die echter op 24 november 2017 voor het leven werd geschorst vanwege dopinggebruik en uit de uitslagen werd geschrapt. In februari 2018 kreeg Fatkoelina na een beslissing van het CAS haar zilveren medaille terug.
Margot Boer was de eerste Nederlandse die op het olympisch erepodium van de 500 meter bij de vrouwen stond.

Tijdschema

Records 
 Records voor aanvang van de Spelen in 2014.

Wedstrijdschema 

Vrouwen 00500 meter
2014